

Personnes
La Argentina (1890-1936), danseuse et chorégraphe

Littérature
La Argentina, poème de Barco Centenera

Toponymie
La Argentina, localité en